Оле́г Никола́евич Кушнарёв (род. 14 марта 1973 год, с. Лешуконское, Лешуконский район, Архангельская область, РСФСР, СССР) — российский пауэрлифтер, тренер. Чемпион мира (2007), чемпион Европы (2004), трёхкратный (2004, 2005, 2008) чемпион России по жиму лёжа.    

Мастер спорта России международного класса. Тренер высшей категории по пауэрлифтингу. Вице-президент федерации пауэрлифтинга и федерации бодибилдинга Пермского края.

Биография 
Закончил Пермский нефтяной техникум (1992).

С 2001 года тренировался под руководством И. Конрейчука, одержав с ним все важнейшие победы. Его ближайшими напарниками в пермской команде по жиму лёжа являлись В. Максимов, Е. Матасов, (позже все — мастера спорта международного класса).

Самая главная победа — в состязании с абсолютным чемпионом Европы и мира по жиму лёжа венгром Лазло Мезарошем в 2007 году на чемпионате мира WPC в Тольятти.

В 2023 году с отличием закончил РАНХиГС по специальности "Государственное и муниципальное управление".

Мастер спорта России международного класса. Тренер высшей категории по пауэрлифтингу.

Президент, затем — вице-президент Пермской краевой федерации пауэрлифтинга.

Вице-президент федерации бодибилдинга Пермского края. Нередко выступает в качестве судьи и главного судьи на соревнованиях российского и регионального уровня Федерации бодибилдинга России.

Замгендиректора спорткомплекса "Олимпия-Пермь".

Помощник депутата Законодательного Собрания Пермского края С. Л. Яшкина.

Примечания

Источники 
 Кушнарев Олег // Allpowerlifting. База данных выступлений по пауэрлифтингу.
 Рекорды Пермского края Пауэрлифтинг (жим лежа) // Платформа материалов Pandia.ru. Авторские, энциклопедические, справочные материалы. Блоги.
 С какими болезнями ходить в зал противопоказано, а при каких наоборот спортзал — лучшее средство? // Эхо Москвы в Перми.  10 января 2019.

Пауэрлифтеры России
Чемпионы России по пауэрлифтингу
Чемпионы России по жиму лёжа
Чемпионы Европы по жиму лёжа
Чемпионы мира по жиму лёжа
Мастера спорта России международного класса по пауэрлифтингу
Спортсмены Пермского края
Спортсмены Перми
Тренеры по пауэрлифтингу России
Руководители спортивных организаций России